Sveti Jurij è il nome di due diversi comuni della Slovenia:
Sveti Jurij ob Ščavnici, nella regione statistica Pomurska
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, nella regione statistica Podravska